Schülke ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Schülke (* 1944), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Jessica Schülke (* 1984), deutsche Politikerin (AfD)
 Katja Schülke (* 1984), deutsche Handballspielerin
 Winfried Schülke (1942–1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schülke & Mayr, deutsches Chemieunternehmen
 Otto Schülke, Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger